Pasi Kytösaho (ur. 3 kwietnia 1972) – fiński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997, kiedy zajął 41. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Świata 
  Lahti – 9 marca 1997 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Kuusamo – 26 marca 1994 (9. miejsce)
  Rovaniemi – 27 marca 1994 (6. miejsce)
  Jyväskylä – 15 grudnia 1994 (8. miejsce)
  Planica – 8 stycznia 1995 (4. miejsce)
  Reit im Winkl – 3 lutego 1995 (7. miejsce)
  Sprova – 10 marca 1995 (3. miejsce)
  Sprova – 11 marca 1995 (10. miejsce)
  Gällivare – 2 kwietnia 1995 (10. miejsce)
  Kuopio – 19 grudnia 1995 (7. miejsce)
  Kuusamo – 7 kwietnia 1996 (8. miejsce)
  Lahti – 19 grudnia 1997 (9. miejsce)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1971